Love's Redemption – film del 1921 diretto da Albert Parker
Love's Redemption – film del 1921 diretto da Eugene V. Brewster